Patatrac – film del 1931 diretto da Gennaro Righelli
Patatrac – programma televisivo varietà del 1981 condotto da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia
Patatrac – programma televisivo per ragazzi del 1987 condotto da Armando Traverso